Simon Clarke peut désigner :

  (1764-1832), marchand et notable anglais ;
  (1938-2017), joueur de rugby anglais ;
  (né en 1946), sociologiste britannique ;
  (né en 1971), joueur de football anglais ;
 Simon Clarke (né en 1984), homme politique conservateur britannique ;
 Simon Clarke (né en 1986), coureur cycliste australien.

Voir aussi 
 , chanteur du groupe britannique Red Box
 

Clarke, Simon